Чигір Михайло Миколайович (*1948) — прем'єр-міністр Республіки Білорусь (1994—1996)
 Чигір Олександр Альбертович (*1968) — радянський і російський, пізніше німецький ватерполіст, бронзовий призер Олімпійських ігор 1992 року
 Чигір Роман Леонідович (*1972) — бізнесмен, співвласник Fozzy Group, музикант

 Чигір — присілок, Біловський округ, Кемеровська область, Росія

Див. також 
 Чигир (значення)